{{Кутијица за глумце
| име            = Софи Марсо
| слика          = Sophie Marceau Skyfall 2012.jpg
| ширина_слике = 
| опис_слике = 
| пуно_име = Софи Данијел Силви Мопи
| датум_рођења = 
| место_рођења = Париз
| држава_рођења =  Француска 
| датум_смрти =
| место_смрти = 
| држава_смрти = 
| презентација      =http://sophie-marceau.ifrance.com/ 
| оскар = 
| еми    = 
| cesarawards   = Most Promising Actress1983 La Boum 2 
| супружник      = 
}}Софи Марсо' () је француска филмска глумица, рођена 17. новембар 1966. године у Паризу. Најпознатије улоге је остварила у филмовима: Храбро срце са Мелом Гибсоном, Ана Карењина и Свет није довољан са Пирсом Броснаном у једном од филмова о Џејмсу Бонду.

 Биографија 
Рођена као Софи Данијел Силви Мопи у Паризу (Француска). Филмску каријеру започиње са 14 година тинејџерским филмом Клода Пинотоа Журка (La Boum, 1980). Игра и у наставку Журка 2 (La Boum 2) и за ту улогу награђена је Сезаром за глумицу која највише обећава. Са 18 година наступа као партнерка Жерара Депардјеа и Катрин Денев у филму Тврђава Саган. Те исте године се појавила са Жан-Полом Белмондом у филму Joyeuses Pâques.

 Приватни живот 
Има двоје деце, једно са пољским редитељем Анджејом Зулавским, а друго са продуцентом Џимом Лемлијем.

 Филмографија 

|-
| 2005. || || -{Anthony Zimmer}- || 
|-
| 2004. || || -{A ce soir}- || 
|-
| 2003. || || -{Les Clefs de bagnole}- || 
|-
| 2003. || Остајем! || -{Je reste!}- || 
|-
| 2003. || Алекс и Ема || -{Alex and Emma}- || 
|-
| 2001. || Фантом из Лувра || -{Le fantome du Louvre}- || 
|-
| 2000. || || -{La Fidelite}- || 
|-
| 1999. || Свет није довољан || -{The World Is Not Enough}- || 
|-
| 1999. || || -{A Midsummer Night's Dream}- || 
|-
| 1999. || || -{Lost & Found}- || 
|-
| 1997. || || -{Firelight}- || 
|-
| 1997. || || -{Marquise}- || 
|-
| 1997. || Ана Карењина || -{Anna Karenina}- || 
|-
| 1995. || || -{Al di la delle nuvole}- || 
|-
| 1995. || Храбро срце || -{Braveheart}- || 
|-
| 1994. || Д'Артањанова кћерка || -{La Fille de d'Artagnan}- || 
|-
| 1993. || || -{Fanfan}- || 
|-
| 1991. || || -{La Note bleue}- || 
|-
| 1991. || || -{Pour Sacha}- ||
|-
| 1990. || || -{Pacific Palisades}- || 
|-
| 1989. || || -{Mes nuits sont plus belles que vos jours}- || 
|-
| 1988. || || -{Chouans!}- || 
|-
| 1988. || || -{L'Etudiante}- || 
|-
| 1986. || || -{Descente aux enfers}- || 
|-
| 1985. || Полиција || -{Police}- || 
|-
| 1985. || || -{L'Amour braque}- ||
|-
| 1984. || Срећан Ускрс || -{Joyeuses Paques}- || 
|-
| 1984. || || -{Fort Saganne}- || 
|-
| 1982. || || -{La Boum 2}- || 
|-
| 1980. || || -{La Boum}-'' ||
|}

Познати глумци са којима је сарађивала 
 Мел Гибсон (Храбро срце)
 Шон Бин (Ана Карењина)
 Алфред Молина (Ана Карењина)
 Пирс Броснан (Свет није довољан)
 Дениз Ричардс (Свет није довољан)
 Кејт Хадсон (-{Alex and Emma}-)
 Мишел Фајфер (-{A Midsummer Night's Dream}-)

Спољашње везе 

 
 https://web.archive.org/web/20070416170145/http://sophie-marceau.ifrance.com/
 https://web.archive.org/web/20070730063212/http://fandesophiemarceau.free.fr/
 https://web.archive.org/web/20070520232833/http://www.sophiemarceau.stopklatka.pl/
 http://www.marceau.co.uk/ 
 https://web.archive.org/web/20070527134648/http://www.the-alist.org/SophieMarceau/

Рођени 1966.
Парижани
Француске глумице
Бондове девојке
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду
Добитници награде Сезар
Људи под псеудонимом